Таррафал () - назва кількох населених пунктів Кабо-Верде:
 Таррафал - селище в однойменному муніципалітеті на північному березі острова Сантьягу.
 Таррафал-де-Монте-Тригу - село на західному узбережжі острова Санту-Антал.
 Таррафал-де-Сан-Ніколау - місто в однойменному муніципалітеті на західному узбережжі острова Сан-Ніколау.